Burren ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Burren (* 1944), Schweizer Mundartschriftsteller
 Hans Burren (1915–1979), Schweizer Politiker (BGB)
 Yanik Burren (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler

Burren bezeichnet folgende Orte in Süddeutschland:
 Burren (Erbach), Ortsteil von Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Burren (Biberach an der Riß), Stadtteil von Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burren (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil von Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burren (Böhmenkirch), Ortsteil von Böhmenkirch, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burren (Abtsgmünd), Ortsteil von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burren (Trochtelfingen), Stadtteil von Trochtelfingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burren (Ulm), Stadtteil von Ulm, Baden-Württemberg

Burren heißt außerdem:
 Burren (Ewry), Ort in Nordirland
 Burren, Karstlandschaft im County Clare in Irland
 Burren (Cavan), Region im County Cavan in Irland
 Burgstall Burren, abgegangene Burg bei Wäschenbeuren, Baden-Württemberg, Deutschland
 Berg in Aalen, Baden-Württemberg
 Berg der Schwäbischen Alb bei Gingen an der Fils

Siehe auch:
 Buren (Begriffsklärung)
 Burr
 Runder Burren